Un agent illégal (ou agent clandestin) est un officier de renseignement qui travaille dans la clandestinité, c'est-à-dire sans aucun lien officiel avec le gouvernement de son pays, à l'opposé de l'officier de renseignement qui a une couverture officielle, en général au sein d'un service diplomatique de son ambassade. L'agent illégal qui travaille dans un pays étranger dispose donc d'une couverture inofficielle et peut ainsi se faire passer par exemple, pour un journaliste, un homme d'affaires ou un membre d'une organisation non-gouvernementale (telle une organisation humanitaire).

Notes et références 

 Jacques Baud, Encyclopédie du renseignement et des services secrets.

Voir aussi 
 Service des agents illégaux russe et soviétique
 Catégories des personnels des services spéciaux russes
 Konon Molody
 Rudolph Abel
 SVR

Membre d'un service de renseignement par fonction